Tanaissus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman och Scott 1906. Tanaissus ingår i familjen Nototanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanaissus